De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2011 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2011. De race werd verreden op 15 mei 2011 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2011
Frankrijk
Sportevenement in Le Mans